Кра́сное Со́рмово — может означать:

 «Красное Сормово» — судостроительное предприятие в Нижнем Новгороде.
 «Красное Сормово» — газета.